Кунев:

Топонимы
 Кунев — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Персоналии
 Кунев, Иван Павлович (1935—2000) — украинский политик.
 Кунев, Кирил (род. 1968) — болгарский и австралийский тяжелоатлет.
 Кунев, Роман Петрович (род. 1990) — украинский футболист.